Il termine Intuition (termine inglese che tradotto letteralmente significa "intuito" o "intuizione") può riferirsi a:

Informatica 
 Intuition – il windowing system di AmigaOS

Musica 
 Intuition – traccia dell'album Mind Games di John Lennon del 1973
 Intuition – album di Bill Evans del 1974
 Intuition – album dei TNT del 1989
 Intuition – traccia dell'album Left of the Middle di Natalie Imbruglia del 1997
 Intuition – singolo di Jewel del 2003 – dall'album 0304
 Intuition – album di Jamie Foxx del 2008
 Intuition – traccia dell'album In a Perfect World... di Keri Hilson del 2009